Zama kan syfta på följande:
 Zama, Kanagawa, stad i Japan
 Zama, Tunisien, antik stad i Tunisien, känd för Slaget vid Zama